Groß Bajohren ist der Name ostpreußischer Orte, die heute in Polen bzw. Russland liegen:
 Groß Bajohren (1938–1946 Großblankenfelde), Kreis Gerdauen: Bajory Wielkie, Dorf im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Groß Bajohren (1938–1946 Baiersfelde), Kreis Preußisch Eylau: Maiskoje (Kaliningrad, Bagrationowsk), Siedlung im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad, Russland

Siehe auch:
  Bajohren, Kreis Memel, Ostpreußen: Bajorai (Kretinga), Stadt im Bezirk Klaipėda, Litauen